
Termin -{GOS}- ima više značenja.

 Galaktooligosaharidi
 Gadolinijum oksisulfid